El término analítica puede referirse, en esta enciclopedia:

 como adjetivo, femenino de «analítico», a lo relativo al análisis, en sus diversas acepciones:
 a una función analítica, una función matemática que puede expresarse como una serie de potencias convergente;

 como sustantivo:
 a analítica o análisis clínico;
 a la analítica trascendental, parte de la Crítica de la razón pura, de Immanuel Kant, que estudia el entendimiento y las condiciones por las que se dan los juicios sintéticos a priori en la física;
 a la analítica web (calco del inglés analytics) o análisis web, un conjunto de datos relacionados con el tráfico de un sitio web.

Referencias